Zhang Lu (1464-1538) – pittore cinese
Zhang Lu (1932-2009) – cantante cinese
Zhang Lu (1951) – dirigente sportivo cinese
Zhang Lu (1962) – regista cinese
Zhang Lu (1987) – calciatore cinese
Zhang Lu (1987) – calciatore cinese